Сарос 115 повторювався кожні 18 років 11 днів та містить 72 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 21 червня 662 року і досягла стадії повних затемнень 7 жовтня 842 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії чотири рази: від 12 листопада 1509 до 15 грудня 1563 року. Стадія кільцеподібного затемнення тривала від 25 грудня 1581 до 27 травня 1816 року. Серія закінчилася частковим затемненням 12 серпня 1942 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 6 хвилин 24 секунди 5 липня 1293 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 115 на сайті НАСА

Сарос